Потьма — топоним в России.

 Потьма — деревня в Атюрьевском районе Мордовии.
 Потьма — посёлок городского типа в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Потьма — поселок в Ковылкинском районе Мордовии.
 Потьма — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Потьма — деревня в Аркадакском районе Саратовской области.
 Потьма — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Потьма — железнодорожный разъезд (тип населенного пункта) в Ртищевском районе Саратовской области.
 Потьма — село в Карсунском районе Ульяновской области.
 Потьма — железнодорожная станция Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 Новая Потьма
 Старая Потьма
Тарханская Потьма